Tuberculariella — рід грибів родини Dermateaceae. Назва вперше опублікована 1915 року.

Класифікація 
До роду Tuberculariella відносять 5 видів:
 Tuberculariella ambrosiae
 Tuberculariella betuli
 Tuberculariella brassicae
 Tuberculariella ips
 Tuberculariella sanguinea

Примітки

Джерела 
 Höhnel, F. von. 1915. Beiträge zur Mykologie. IX. Über die Gattung Myxosporium Link. Zeitschrift für Gärungsphysiologie. 5: 191-215 - P. 209.

Роди грибів
Леоциоміцети